Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  d'Alfred Hill 
 Quatuor à cordes  de Vagn Holmboe 
 Quatuor à cordes  de Darius Milhaud 
 Quatuor  KV. 458 en si bémol majeur op. 10  « La chasse » de Wolfgang Amadeus Mozart 
  de Heitor Villa-Lobos, dernier des dix-sept quatuors du compositeur brésilien
 Quatuor à cordes  de Mieczysław Weinberg